Alain Zannini (né en 1958) plus connu sous le pseudonyme de Marc-Édouard Nabe, écrivain et fils de Marcel Zanini ;
 Antonio Zanini (1948-), pilote de rallye catalan ;
 Emanuele Zanini (né en 1965), entraîneur italien de volley-ball ;
 Marcel Zannini, dit Marcel Zanini (1923-2023), musicien français de jazz ;
  (1907 - 1971), peintre et décorateur brésilien ;
 Simona Zanini (1961-), chanteuse italo-américaine ;
 Stefano Zanini (né en 1969), coureur cycliste italien.
  (née en 1974), footballeur italien.

Voir aussi